

Codici 
 zim – codice ISO 639-3 della lingua mesme

Geografia
 Žim – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Teplice

Informatica 
 ZIM – formato di file

Altro 
 Zim – personaggio del cartone animato Invader Zim